Prevost eller Prévost är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Antoine-François Prévost (1697–1763), fransk författare
 Auguste Le Prévost (1787–1859), fransk historiker
 Charles Prévost (1899–1983), fransk kemist
 Constant Prévost (1787–1856), fransk geolog
 
 
 Florent Prévost (1794–1870), fransk naturforskare

 George Prévost (1767–1816), brittisk militär och diplomat
 Guillaume Prévost (född 1964), fransk historiker
 Hélène Prévost (verksam 1900), fransk tennisspelerska
 Hippolyte Prévost (1808–1873), fransk stenograf
 James Charles Prevost (1810–1891), brittisk amiral
 Jean Prévost (1901–1944), fransk författare
 Joël Prévost (född 1950), fransk sångare
 Léon Prévost (1831–1877), amerikansk kompositör
 Lucien-Anatole Prévost-Paradol (1829–1870), fransk journalist och författare
 Marcel Prévost (1862–1941), fransk författare
 Marie Prevost (1896–1937), kanadensisk skådespelerska
 
 Zoë Prévost (1802–1861), fransk sångerska (sopran)

Se även 
 Prévost (auktor) - en auktorsförkortning
 Prévost (kommun) – en kommun i Kanada
 Prevost – en kanadensisk busstillverkare
 Prévôt – ett efternamn

Franska efternamn